Crofoot ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Crofoot (1929–1979), kanadischer Opernsänger (Tenor)
 Leonard Crofoot (geb. 1948), US-amerikanischer Sänger, Tänzer und Schauspieler
Margaret Crofoot (* 1980), US-amerikanische Verhaltensforscherin